Aube – francuski departament w regionie Szampania-Ardeny
 Aube – francuskie miasto w regionie Dolna Normandia
 Aube – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
 Aube – rzeka we Francji
 Aube – japoński muzyk Akifumi Nakajima